Chabar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chābār, ort, Markazi,

Kroatien 

 Čabar, ort, Gorski kotar, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar